Voose (Anija), een plaats in de Estische gemeente Anija, provincie Harjumaa
Voose (Lääneranna), een plaats in de Estische gemeente Lääneranna, provincie Pärnumaa